(née le  à Hikari, Yamaguchi)  est une catcheuse (lutteuse professionnelle) japonaise. Elle travaille actuellement à la New Japan Pro Wrestling et World Wonder Ring Stardom, sous le nom de KAIRI.

Elle est aussi connue pour son travail à la World Wrestling Entertainment de 2017 à 2020, où elle a remporté le titre féminin de la NXT, le Mae Young Classic et les titres féminins par équipe de la WWE avec Asuka.  

Elle devient catcheuse en 2012 à la  et lutte alors sous le nom de Kairi Hojo. Elle y remporte une fois le championnat  et une fois le championnat . En plus de cela, elle y détient en équipe le championnat  à trois reprises (avec Natsumi Showzuki puis  et avec Yoko Bito).

Elle signe un contrat avec la WWE en 2017 et remporte le tournoi  en 2017. En 2018, elle remporta le championnat féminin de la NXT. Le  à Hell in a Cell, Asuka & elle deviennent championnes féminines par équipe de la WWE, titres qu'elles conserveront jusqu'à WrestleMania 36. Le , elle annonce officiellement son départ de la WWE, afin de rentrer au Japon pour vivre aux côtés de son époux.

Jeunesse 
Housako fait du volley-ball et de la voile. C'est dans ce second sport qu'elle excelle et rêve de participer aux épreuves de voile aux Jeux olympiques d'été. Elle n'a cependant pas la condition physique requise et poursuit ses études à l'université Hōsei et souhaite devenir actrice.

Carrière de catcheuse

World Wonder Ring Stardom (2011-2017) 

En 2011, elle joue le rôle d'une catcheuse dans un théâtre et rencontre la catcheuse et pratiquante d'arts martiaux mixtes . Celle-ci lui propose de devenir catcheuse et de s'entraîner au dojo de la  ().

Elle commence à lutter sous le nom de Kairi Hojo et son premier match se déroule le  où elle perd face à . Elle intègre le clan Zenryoku dont Aikawa est la leader et se fait surnommer la . En octobre, le championnat  est vacant à la suite de la blessure à la nuque de . La  organise un tournoi où Hojo fait équipe avec Natsumi Showzuki. Elles atteignent la finale de ce tournoi mais ne parviennent pas à battre  et  le .

Le , elle quitte le clan Zenryoku et perd un combat face à  où le titre de championne  d'Aikawa est en jeu. Elle continue de faire équipe avec Natsumi Showzuki et remportent le championnat  le  après leur victoire face à Kyoko Kimura et . Elles gardent ce titre jusqu'au  à la suite d'une blessure de Showzuki qui doit arrêter sa carrière. Trois semaines plus tard, elle s'allie avec  et  et elles deviennent championnes  en battant Christina Von Eerie, Hailey Hatred et Kyoko Kimura. Le , elle participe à un match à six pour permettre aux trois premières à faire un tombé ou une soumission d'avoir leur place au tournoi . Elle est la seconde à se qualifier en faisant le tombé sur . Elle termine la phase de groupe avec deux victoires et n'accède pas à la finale. Le , Hojo Yoneyama et Yhi perdent leur titre de championne  face à , Female Predator Amazon et Kyoko Kimura. Entre-temps, elle participe avec  à un tournoi pour désigner les challengers pour le championnat . Elles éliminent Io Shirai et Takumi Iroha en quart de finale le  avant de se faire éliminer en demi finale le  par Act Yasukawa et Kyoko Kimura.

World Wrestling Entertainment (2017-2020)

Vainqueur du Mae Young Classic et NXT (2017-2018) 

En , elle signe un contrat de trois ans avec la World Wrestling Entertainment, et le , est annoncée comme participante au tournoi Mae Young Classic.

Le , elle remporte le Mae Young Classic en battant Shayna Baszler en finale du tournoi.

Le  à NXT, elle fait ses débuts, dans la brand jaune, en battant Aliyah. Le  à NXT TakeOver: WarGames, elle ne remporte pas le titre féminin de la NXT, battue par Ember Moon dans un Fatal 4-Way Match, qui inclut également Nikki Cross et Peyton Royce.

Le  au Royal Rumble, elle entre dans le premier Royal Rumble match féminin de l'histoire en  position, mais se fait éliminer par Dana Brooke.

Le  lors du pré-show à WrestleMania 34, elle ne remporte pas la première Woman's Battle Royal, gagnée par Naomi.

Championne de la NXT (2018-2019) 

Le  à NXT TakeOver: Brooklyn 4, elle devient la nouvelle championne de la NXT en battant Shayna Baszler, remportant le titre pour la première fois de sa carrière.

Le  à Evolution, elle perd face à cette même adversaire par soumission, ne conservant pas son titre et mettant fin à un règne de 71 jours. Le  à NXT TakeOver: WarGames II, elle ne remporte pas le titre féminin de la NXT, battue par The Queen of Spades dans un 2 Out of 3 Falls Match.

Le  au Royal Rumble, elle entre dans le Royal Rumble match féminin en  position, élimine Sarah Logan (avec l'aide de Natalya), avant d'être elle-même éliminée par Ruby Riott. 

Le  à NXT TakeOver: New York, elle ne remporte pas le titre féminin de la NXT, battue par Shayna Baszler dans un Fatal 4-Way Match, qui inclut également Bianca Belair et Io Shirai.

Kabuki Warriors, championne par équipe de la WWE et départ (2019-2020) 
Le  à SmackDown Live, Asuka et elle sont annoncées par Paige (leur manageuse) comme les futures championnes par équipe. Bayley, Ember Moon et elles battent les Iiconics et Fire & Desire (Sonya Deville et Mandy Rose) dans un 8-Woman Tag Team match. Le  à SmackDown Live, elles battent deux catcheuses locales, et se font désormais appeler les Kabuki Warriors.

Le  à Hell in a Cell, elles deviennent les nouvelles championnes par équipe de la WWE en battant Alexa Bliss et Nikki Cross, remportant les titres pour la première fois de leurs carrières. Durant le combat, elles effectuent un Heel Turn. Le  à Raw, lors du Draft, elles sont annoncées être transférées au show rouge par Stephanie McMahon. Plus tard, dans la soirée, elle battent Natalya et Lacey Evans. Le  aux Survivor Series, l'équipe Raw (Charlotte Flair, Sarah Logan, Natalya et elles) perd face à celle de NXT (Rhea Ripley, Candice LeRae, Bianca Belair, Io Shirai et Toni Storm) dans un 5-on-5 Traditional Survivor Series Woman's Elimination Tag Team match, qui inclut également l'équipe SmackDown (Sasha Banks, Nikki Cross, Carmella, Dana Brooke et Lacey Evans). Le  à TLC, elles conservent leurs titres en battant Becky Lynch et Charlotte Flair. Le lendemain, il est annoncé qu'elle souffre d'une commotion cérébrale, survenue au PPV de la veille, et doit s'absenter pendant un mois.

Le  à Raw, elle fait son retour de blessure aux côtés de son équipière, et assiste à la signature de contrat du match, entre l'Irlandaise et sa partenaire, pour le titre féminin de Raw au Royal Rumble.

Le  à WrestleMania 36, elles perdent face à Alexa Bliss et Nikki Cross, ne conservant pas leurs titres.

Le  à Raw, elle se fait attaquer par Bayley dans les coulisses, causant la défaite de sa partenaire face à Sasha Banks par Count Out, qui ne conserve pas son titre féminin de Raw. Le même soir, elle annonce officiellement son départ de la compagnie de catch américaine, afin de rentrer au Japon pour vivre aux côtés de son époux, ce qui met fin à leur alliance.

Retour à la World Wonder Ring Stardom et débuts à la New Japan Pro Wrestling (2022-...) 
Le  à Stardom World Climax 2022 - Day 1, elle fait son retour à la World Wonder Ring Stardom, sous le nom de KAIRI, aux côtés de Mayu Iwatani et ensemble, les deux femmes battent Cosmic Angels (Tam Nakano et Unagi Sayaka). Le lendemain à Stardom World Climax 2022 - Day 2, elle bat Starlight Kid.

Le  à Stardom Flashing Champions, Tam Nakano et elle battent Queen's Quest (Miyu Amasaki et Utami Hayashishita). 

Le  à Stardom 5STAR Grand Prix 2022 - Tag 1: Opening Round #1, Nanae Takahashi et elle rebattent Queen's Quest (Lady C et Saya Kamitani). 

Le  à Stardom Gold Rush, son match face à Saya Kamitani se termine en Time Limit Draw, mais elle ne remporte pas le titre Wonder of Stardom. Le lendemain à NJPW/Stardom Historic X-over, PLE co-organisé avec la New Japan Pro Wrestling, elle devient la première championne de la IWGP en battant Mayu Iwatani en finale du tournoi, remportant le titre pour la première fois de sa carrière.

Le  à NJPW Wrestle Kingdom 17, elle conserve son titre en battant Tam Nakano. Après le combat, Mercedes Monè effectue ses débuts, la confronte, l'attaque et la défie pour son titre à NJPW Battle in the Valley. Le  à NJPW Battle in the Valley, elle perd à sa nouvelle adversaire, ne conservant pas son titre et mettant fin à un règne de 89 jours. Après le match, les deux femmes se serrent la main, se font un câlin et elle attache la ceinture autour des hanches de son opposante.

Caractéristiques au catch 

 Prises de finition
 Insane Elbow (Descente du coude en plongeant de la )
  (coup d'épaule donné en courant à un adversaire au sol qui se relève)
  ()
 Prises favorites
  ()
 Spear
 Équipe et clan ;
 The Kabuki Warriors (avec Asuka) (2019-2020)

Palmarès 
 Pro Wrestling Illustrated
 Classée N°10 du PWI 50 féminin en 2017 et 2018

 New Japan Pro Wrestling
 1 fois Championne de la IWGP (première et actuelle)

 World Wonder Ring Stardom
 Artist of Stardom Championship (4 fois) – avec Kaori Yoneyama & Yuhi (1), Chelsea and Koguma (1), Io Shirai et Mayu Iwatani (1), et Hiromi Mimura et Konami (1)
 Goddess of Stardom Championship (3 fois) – avec Natsumi Showzuki (1), Nanae Takahashi (1), et Yoko Bito (1)
 Wonder of Stardom Championship (1 fois)
 World of Stardom Championship (1 fois)
 5★Star GP (2015)
 Goddesses of Stardom Tag League (2016) – avec Yoko Bito
 5★Star GP Best Match Award (2014) vs. Nanae Takahashi le 24 aoùt
 Best Match Award (2014) avec Nanae Takahashi vs. Risa Sera et Takumi Iroha le 
 Best Tag Team Award (2014) avec Nanae Takahashi
 Best Tag Team Award (2016) avec Yoko Bito
 MVP Award (2015)
 Outstanding Performance Award (2013)
 Technique Award (2016)

 World Wrestling Entertainment
 1 fois Championne de la NXT
 1 fois Championne par équipe de la WWE - avec Asuka
 Vainqueur du Mae Young Classic (2017)

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 
 

Catcheuse japonaise
Catcheuse de la World Wrestling Entertainment
Naissance en septembre 1988
Nom de ring